Симфония № 10 ми минор, op.93 — симфония Дмитрия Шостаковича, впервые исполненная Ленинградским филармоническим оркестром под управлением Евгения Мравинского 17 декабря 1953 года. Неясно, когда она написана: в соответствии с письмами композитора — в период между июлем и октябрем 1953 года, но Татьяна Николаева заявляла, что она была завершена в 1951 году. Эскизы некоторых материалов указывают на 1946 год. Десятая симфония была написана через восемь лет после предыдущей. Между ними были написаны Оратория "Песнь о лесах" (1949) и Кантата "Над Родиной нашей солнце сияет" (1951).

Структура 

Симфония состоит из четырех частей общей продолжительностью около 52 минут:

Moderato
Allegro
Allegretto
Andante - Allegro

Состав оркестра 

Симфония написана для оркестра в составе:

Деревянные духовые

3 Флейты (вторая и третья дублируются флейтами-пикколо)
3 Гобоя (третий дублируется английским рожком)
3 Кларнета (третий дублируется малым кларнетом)
3 Фагота (третий дублируется контрафаготом)

Медные духовые

4 Валторн
3 Труб
3 Тромбона
Туба

Ударные

Литавры
Большой барабан
Малый барабан
Треугольник
Тарелки
Бубен
Гонг
Ксилофон

Струнные

Первые и вторые скрипки
Альты
Виолончели
Контрабасы

Ссылки 

 London Shostakovich Orchestra
 Shostakovich's Tenth Symphony: The Azerbaijani Link - Elmira Nazirova
 Shostakovich's muse
 Second movement played by Venezuela's Teresa Carreño Youth Orchestra

Музыкальные произведения 1953 года
Шост